Le nom William Collins est porté par les personnes suivantes :
 William Collins (1721-1759), un poète anglais ;
 William Collins (1789-1853), un maître d'école et un éditeur écossais ;
 William Collins (1853-1934), un joueur anglais de rugby à XV et de cricket ;
 William Collins (1910-1993), joueur de rugby à XV néo-zélandais ;
 William Collins (1950-), un athlète américain spécialiste du 100 mètres et du 200 mètres.

Voir aussi 
 William Collins, Sons, une maison d'édition écossaise fondée par William Collins, qui a fusionné avec la maison d'édition américaine Harper & Row pour former HarperCollins